Deep End – gruppo musicale britannico
La ragazza del bagno pubblico (Deep End) –  film del 1970 diretto da Jerzy Skolimowski
Deep End – album degli Isotope del 1976
Deep End – singolo di Fousheé del 2020